Чемпіонат Ірландії з футболу 2000—2001 — 80-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона ввосьме здобув Богеміан.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Лонгфорд Таун взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як фіналіст Кубку Ірландії 2000—2001.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/18 травня 2001

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Ірландії на rsssf 

2000—2001
Ірландія
Ірландія
2000 в ірландському спорті
2001 в ірландському спорті